CRE, cre ou Cré peut faire référence à :

Code 
CRE ou cre est un code pouvant signifier :
 CRE,   ;
 cre, le cri, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle  
CRE est un sigle pouvant signifier  :
 CRE, une recombinase (enzyme permettant d'effectuer des recombinaisons spécifiques) ;
 Commission de régulation de l'énergie, une autorité administrative indépendante française ;
 Conservateurs et réformistes européens, un groupe politique au Parlement européen ;
 Conférence régionale des élus, au Québec ;
 , un élément de l'ADN répondant à l'AMPc sur lequel se fixe CREB ;
 Centre de réception des étrangers, une annexe des préfectures de police et voué à l'accueil des étrangers en France ;
 compte-rendu d'entretien ;
 compte-rendu d'évènement ;
 Commission de la représentation électorale, au Québec ;
 Commission régionale de l'éducation.

Toponymes 

 Cré-sur-Loir, appelé Cré jusqu'au , une commune française.

Notes et références 

Code IATA des aéroports